Bonnier pode se referir a:
Bonnier - família de editores e livreiros suecos
Gaston Bonnier – botânico francês
Editora Bonnier - editora sueca
Bonnier AB – grupo empresarial sueco
Bonniers uppslagsbok - enciclopédia sueca

Desambiguação